Макло́хлин, Макло́клин или Магло́хлин (; пр. ,  или ) — фамилия ирландского происхождения. В русских источниках из-за сходства с английским словом  очень часто встречается в ошибочной транскрипции Маклафлин.

Известные носители:
 Маклафлин, Алан (1967—2021) — ирландский футболист.
 Маклафлин-Уилби, Анниша (род. 1986) — ямайская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр в эстафете 4×400 метров.
 Маклаклин, Беверли (род. 1943) — канадский юрист, главный судья Верховного суда Канады.
 Маклафлин, Брайанн (род. 1987) — американская хоккеистка.
 Маклафлин, Джеффри (род. 1965) — американский гребец.
 
 Маклафлин, Калеб (род. 2001) — американский актёр.
 Маклафлин, Кеана (род. 1992) — американская фигуристка.
 Маклафлин, Морис (1890—1957) — американский теннисист, первая ракетка мира 1914 года.
 Маклафлин, Нил (1948—2013) — ирландский боксёр.
 Маклаклин, Одри (род. 1936) — канадский политик.
 Маклохлин, Патрик (род. 1957) — британский политик.
 Маклафлин, Райан (род. 1994) — североирландский футболист.
 Маклафлин, Сидни (род. 1999) — американская легкоатлетка.
 Маклохлин, Шон Уильям, более известный как Jacksepticeye (род. 1990) — ирландский видеоблогер, комментатор игр, продюсер.
 Маклафлин, Эдуардо Франсиско (1918—1998) — аргентинский политик и дипломат, министр иностранных дел (1972—1973).

См. также 
 Маклахлан

Примечания